Мули-Экарт () — фамилия. Известные носители:

 Мули-Экарт, Карл Леон дю (1900—1991) — бригадефюрер СА, шеф отдела разведки Верховного штаба СА Третьего Рейха.
 Мули-Экарт, Рихард  дю (1864—1938) — немецкий историк.